Der Rogers Cup 2006 war ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. August 2006 in Toronto stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im Kalenderjahr war es das sechste von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Rafael Nadal, der dieses schon recht früh gegen Tomáš Berdych ausschied. Seinem Rivale Roger Federer gelingt als Setzlistenerster der Titelgewinn durch einen Sieg im Finale über Richard Gasquet. Es war Federers sechster Titel der Saison und der elfte Masters-Titel. Insgesamt war es der 40. Titel für ihn.
Die Titelverteidiger im Doppel, Wayne Black und Kevin Ullyett, spielten dieses Jahr nicht zusammen. Nur Ullyett trat erneut an und erreichte mit Paul Hanley erneut das Finale. Turniersieger wurden wie schon 2002 die Brüder Bob und Mike Bryan. Sie gewannen ihren 32. gemeinsamen Titel zusammen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht gesetzten Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 147 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 185 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 160 kB)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Toronto